Liste Swadesh de 207 mots en français et en tchèque.

Présentation

Liste

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Articles connexes 
 Tchèque

Liens externes 
  (source principale)
  Dictionnaires de tchèque (Lexilogos)
  Dictionnaire multilingue
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Wikcionář (Wiktionnaire tchèque)

Tcheque
Langue tchèque